Hemmings ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Hemmings (* 1991), englischer Fußballspieler
 David Hemmings (1941–2003), britischer Schauspieler und Regisseur
 Deon Hemmings (* 1968), jamaikanische Leichtathletin und Olympiasiegerin
 Ernie Hemmings († 2015), US-amerikanischer Unternehmer und Automobilhistoriker
 Kane Hemmings (* 1991), englischer Fußballspieler
 Kaui Hart Hemmings (* 1975), hawaiische Schriftstellerin
 Luke Hemmings (* 1996), australischer Popsänger
 Taryn Hemmings (* 1986), US-amerikanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Hemming (Begriffsklärung)